Sin-le-Noble  es una población y comuna francesa, en la región de Norte-Paso de Calais, departamento de Norte, en el distrito de Douai y cantón de Douai-Nord.

Demografía

Referencias

Enlaces externos
 INSEE

Sin Noble